Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1923 года.

Уругвай

Аргентина

Парагвай

Бразилия 

1923